Saleri est l’apodo (pseudonyme) de plusieurs matadors, notamment :
 Julián Sainz Martínez « Saleri II » (1891 – 1958),
 David Sánchez Jiménez  « Saleri » (né en 1975).